Het Skol World Darts Championship 2000 was de zevende editie van het PDC World Darts Championship. Het toernooi werd gehouden vanaf 28 december 1999 tot en met 4 januari 2000 in de Circus Tavern in Purfleet. De Engelsman Phil Taylor won de titel voor de zesde keer op rij. In de finale versloeg hij de Canadees Dennis Priestley met 7-3 in sets.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld was £110.000.
 Wereldkampioen: £31.000
 Verliezend finalist: £16.400
 Halvefinalisten (2): £6.400
 Kwartfinalisten (4): £3.400
 Laatste 16 (8): £1.825
 Laatste 32 (16): £1.350

Schema

Darts in 2000
2000